| дата смерти = ?
| место смерти = 
| отец = 
| мать = 
| супруг = 
| супруга = 
| дети = 
| награды и премии = 

<center>

| автограф = 
| сайт = 
| викисклад = 
}}
Огул Тойлыева (1928 — ?) — Звеньевая колхоза «Большевик» Ильялинского района Ташаузской области Герой Социалистического Труда (14.02.1957).

Биография 
Родилась в 1928 году на территории современного Дашогузского велоята Туркменистана в семье крестьянина. Туркменка.

Получила неполное среднее образование. В 1944-1950 годах – колхозница, а с 1950 года – звеньевая колхоза «Большевик» Ильялинского района Ташаузской области Туркменской ССР (ныне – этрапа имени Гурбансолтан-эдже Дашогузского велоята Туркменистана).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1957 года за выдающиеся успехи в деле развития советского хлопководства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника и получение высоких и устойчивых урожаев хлопка-сырца, за успехи, достигнутые в развитии животноводства и других отраслей сельского хозяйства, Тойлыевой Огул присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы её звено стабильно добивалось высоких результатов. награждена орденом «Знак Почёта». Занималась общественной работой. Избиралась Депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958-1962). Вступила в КПСС.

Жила в Ильялинском районе Ташаузской области.

Награды   
 Золотая медаль «Серп и Молот» (14.02.1957);
 орден Ленина (14.02.1957);
 орден «Знак Почёта»; 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Отмечена дипломами и почётными грамотами.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Туркмении

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ "Кавалер", 2008. — Т. 2. — 200 с
 Депутаты Верховного Совета СССР. 5-й созыв. - М., 1959.

Ссылки 
  

Политики Туркменской ССР
Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны